Aristokritos () ist der Name von:

  Aristokritos (Schauspieler)
  Aristokritos (Archon) in Delos 
  Aristokritos (Spartaner), Vater des Lysandros
  Aristokritos (Sklave)
  Aristokritos (Schriftsteller)